«Сердце Мира» — название фильмов:
  — фильм 1952 года Харальд Браун.
 «Сердце Мира» — фильм 2010 года Василия Домбровского.
  — фильм 2000 года Гай Мэддин.
 «Сердце мира» — российско-литовский художественный фильм 2018 года Наталии Мещаниновой.

См. также 
  — роман Генри Хаггарда.